Катарина Среботнік і Оса Свенссон були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. 

Барбара Швартц і Ясмін Вер виграли титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, парний розряд
2004, парний розряд